Het WTA-tennistoernooi van Brisbane (officieel Brisbane International) van 2013 vond plaats van 30 december 2012 tot en met 5 januari 2013 in de Australische stad Brisbane, als onderdeel van het Tennistoernooi van Brisbane 2013. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Kaia Kanepi had zich niet voor het toernooi ingeschreven. De als eerste geplaatste Viktoryja Azarenka bereikte de halve finale – wegens een blessure verscheen zij daar echter niet ten tonele. Het derde reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Russin Anastasija Pavljoetsjenkova in twee sets. Williams wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Brisbane op haar naam te schrijven. Het was haar 47e WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Nuria Llagostera Vives en Arantxa Parra Santonja hadden zich niet als koppel voor deze editie ingeschreven. Llagostera Vives speelde samen met Dominika Cibulková – zij kwamen niet voorbij de eerste ronde. Parra Santonja speelde samen met Alicja Rosolska – ook dit duo kon niet door naar de tweede ronde. Het als eerste geplaatste Italiaanse team, Sara Errani en Roberta Vinci, bereikte de halve finale – daar werden ze uitgeschakeld door het vierde reekshoofd, Anna-Lena Grönefeld en Květa Peschke. Deze laatsten gingen door naar de finale, waarin ze werden verslagen door het ongeplaatste duo Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza – de eindstrijd werd, na one set all, beslist in de match-tiebreak. Het was hun derde gezamenlijke titel. Mattek-Sands had daarnaast al acht dubbeltitels met andere partners; Mirza twaalf.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Brisbane 2013
Brisbane